Barry Boehm (1935-2022), ingénieur américain en génie logiciel ;
 Céline Bœhm (1974-), physicienne française ;
 Daniel Boehm (1986-), biathlète allemand ;
 David Boehm (1893-1962), scénariste américain ;
 Elisabeth Boehm (1843-1914), illustratrice et dessinatrice russe ;
 Felix Boehm (1881-1958), neurologue et psychanalyste allemand ;
 Hermann Boehm (1884-1972), officier de la marine allemande ;
 Jessica Boehm (1985-), actrice pornographique américaine ;
 Joseph Boehm (1834-1890), sculpteur et graveur-médailleur autrichien ;
 Paul Boehm (1918-1994), sous-officier de la Geheime Feld Polizei sous l'Occupation pendant la Deuxième Guerre mondiale ;
 Paul Boehm (1974-), skeletoneur canadien ;
 Rudolf Boehm (1927-), philosophe allemand ;
 Sydney Boehm (1908-1990), scénariste américain ;
 Theobald Boehm (1794-1881), musicien, compositeur, facteur d’instruments de musique, acousticien et inventeur bavarois ;
 Tuomas von Boehm (1916-2000), artiste peintre finlandais.

En biologie, l'abréviation « Boehm. » fait généralement référence au botaniste allemand Georg Rudolf Boehmer.

Musique 
 Système Boehm, système de clefs pour les flûtes, créé par le flûtiste et inventeur bavarois Theobald Boehm, et adapté pour les clarinettes ;
 Le système Boehm réformé est un dispositif mécanique de clés pour les clarinettes, dérivé du système Boehm, pour retrouver l'identité sonore de la clarinette allemande.